Зенджан (місто) (, ) — місто у північно-заходному Ірані.
 Зенджан (остан) ( Zanjân; ) — остан (провінція) на північному заході Ірану.